Studence (Hrastnik), een plaats in de Sloveense gemeente Hrastnik
 Studence (Žalec), een plaats in de Sloveense gemeente Žalec